Диоцез Порвоо (, ) — одна из девяти епархий Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, основанная в 1723 году.

После учреждения епархии кафедральным собором стала , построенная 15 веке в стиле поздней готики.

История 
Первоначально учреждена в 1723 году вследствие переноса епископской кафедры шведской лютеранской церкви из Выборга в Борго (Порвоо) в результате передачи Выборга Российской империи по Ништадтскому миру 1721 года.

В 1809 году после присоединения Шведской Финляндии к России Боргоская епархия, наряду с Абоской, была выделена из Церкви Швеции. Так образовалась самостоятельная Финская лютеранская церковь. В 1812 году, после объединения в рамках Российской империи Шведской и Старой Финляндии (Выборгской губернии) в Великое княжество Финляндское, к Боргоской епархии были присоединены  и  консисториальные округа, ранее подчинявшиеся Консисториальному заседанию Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел. 

В 1923 году епископская кафедра была перенесена в Тампере, однако в том же году Боргоская епархия была вновь учреждена в качестве общей церковной структуры для всех шведоязычных граждан Финляндии.

Структура 
В состав епархии входят все шведоязычные приходы в Финляндии, а также те двуязычные приходы, в которых шведский язык является языком большинства. Кроме того, ей подчиняется немецкая лютеранская община Финляндии. Епархия включает 65 приходов, объединённых в 9 пробств.

Епископы 

 1723–1733 Johannes Gezelius (младший)    
 1734–1743 Даниэль Юслениус 
 1745–1761 Johan Nylander 
 1762–1789 Gabriel Fortunius 
 1789–1792 Paul Krogius 
 1792–1809 Zacharias Cygnaeus 
 1809–1818 Magnus Jacob Alopaeus 
 1819–1820 Закариас Сигнеус
 1821–1837 Johan Molander 
 1838–1864 Carl Gustaf Ottelin 
 1865–1878 Frans Ludvig Schauman 
 1878–1883 Anders Johan Hornborg 
 1884 Johan Viktor Johnsson 
 1885–1892 Carl Henrik Alopaeus 
 1892–1920 Herman Råbergh 
 1920–1923 Jaakko Gummerus 
 1923—1954 — 
 1954—1961 — 
 1961—1970 — 
 1970—1982 — Йон Викстрём
 1983—2006 — 
 2006—2009 — Густав Бьёркстранд
 2009— — Бьёрн Викстрём

Примечания

Литература 
 Ornatus episcoporum. Suomen piispojen liturginen asu. Jyväskylä. 2000. ISBN 951-95604-3-2

Ссылки 
 Официальная страница

П
Порвоо